Termenul „Argun” se poate referi la:

Argun, oraș în Cecenia
Râul Argun afluent al Amurului